Gerg (< Georg < Georgios):
 Annemarie Gerg (* 1975, Bad Tölz)
 Blasius Gerg (1927, Lenggries  2007)
 (Mathilde) "Hilde" Gerg (* 1975, Lenggries)
 Michaela Gerg-Leitner (* 1965, Lenggries)

Görg 
 Joseph Schmidt-Görg
 Paul Goerg

Voir aussi 
 Gerge
 Gergen
 Gerger
 Görges
 Jörg
 Gergő (< Gregorius)
 Gergiev